Tecumseh (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Tecumseh (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Tecumseh (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Tecumseh (Shawnee), een bekend Shawneeleider
William Tecumseh Sherman, een Amerikaans generaal